Orchistoma är ett släkte av nässeldjur. Orchistoma ingår i familjen Orchistomidae. 

Orchistoma är enda släktet i familjen Orchistomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Orchistoma